Якусима:

 Якусима — японский остров, в 60 км южнее острова Кюсю, входит в префектуру Кагосима.
 Якусима — посёлок в Японии, находящийся в уезде Кумаге округа Кумаге префектуры Кагосима.